Монтоба́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, адміністративний центр департаменту Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 50 км на північ від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 25891 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 57445,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста 
 Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Монтобан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна